Бере́стье () — село, входит в Берестовский сельский совет Дубровицкого района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2719 человек. Почтовый индекс — 34109. Телефонный код — 3658. Код КОАТУУ — 5621880901.

Местный совет 
34109, Ровненская обл., Дубровицкий р-н, с. Берестье, ул. Победы, 1а.

Примечания

Ссылки 
 Берестье на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубровицкого района